1957 Голяма награда на Германия е 6-о за Голямата награда на Германия и шести кръг от сезон 1957 във Формула 1, провежда се на 4 август 1957 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране 

 Пилотите отбелязани с жълт фон се състезават за шампионата на Формула 2.

Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия